Schanzen steht für:

 die Tätigkeit des Anlegens von Befestigungsanlagen, siehe Schanze (Festungsbau) oder Feldbefestigung

Schanzen ist der Familienname folgender Personen
 Birgit Schanzen (* 1958), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin

Siehe auch:
 Schanze
 Schanz
 Schanzer